Список городов СССР, оккупированных и освобождённых во время Великой Отечественной войны — перечень городов, расположенных на территории СССР на момент 22 июня 1941 года, которые были оккупированы войсками стран «оси» в ходе Великой Отечественной войны.
В таблице представлены даты оккупации и освобождения, соединения, принимавшие участие в освобождении, соответствующие операции, присвоение воинским частям почётных названий, объявление благодарности и праздничные салюты в честь освобождения.
Также приведена соответствующая таблица городов, вошедших в состав СССР по результатам Второй мировой войны.

Города СССР, подвергшиеся оккупации войсками стран «оси» во время Великой Отечественной войны 
Колонки:
 Город — название города на 22 июня 1941 года.
 Оккупирован — дата оккупации города войсками стран «оси».
 Освобождён — дата полного освобождения города войсками СССР.
 Войска — все соединения и оперативные объединения, которые вели бой в пределах города, а также путем обхода или охвата противника влияли на устойчивость вражеской обороны в городе. Состав войск раскрыт до соединения (корпус, дивизия, бригада) включительно с возможным указанием частичного участия. Кроме того, показываются отдельные танковые и самоходно-артиллерийские полки. Участие бронепоездов, сил флота и флотилий раскрывается до отдельного батальона, дивизиона. Также показаны партизанские соединения, бригады, полки, отряды и подпольные отряды и группы, которые участвовали в боях за город вместе с Красной Армией или своими боевыми действиями в тылу противника активно способствовали их освобождению.
 Операция — воинская операция, во время которой освобождён город.
 Присвоение наименований — все соединения, которым присвоены почётные наименования соответствующего города.
 Благодарность войскам — дата объявления войскам благодарности и дача праздничного салюта с указанием степени.

Условные обозначения:
 Выделены цветом города, оккупированные частично.
 Выделены цветом города СССР, переданные Польше по результатам Второй мировой войны.
 Жирным выделены города, присоединённые к СССР до начала Великой Отечественной войны.
 Курсивом выделены населённые пункты, не являющиеся городами, но отмеченные в приказах Верховного Главнокомандующего и Народного комиссара обороны СССР об объявлении благодарности, присвоении почётного наименования или даче салюта.
 Салюты:
 Выделены цветом города первого салюта 5 августа 1943 года (12 артиллерийских залпов из 120 орудий).
 Выделены цветом города салюта III степени (12 артиллерийских залпов из 124 орудий).
 Выделены цветом города салюта II степени (20 артиллерийских залпов из 224 орудий).
 Выделены цветом города салюта I степени (24 артиллерийских залпа из 324 орудий).

Города, вошедшие в СССР по результатам Второй мировой войны 
Колонки:
 Город — название города на 22 июня 1941 года.
 Занят — дата полного освобождения/занятия города войсками СССР.
 Войска — все соединения и оперативные объединения, которые вели бой в пределах города, а также путем обхода или охвата противника влияли на устойчивость вражеской обороны в городе. Состав войск раскрыт до соединения (корпус, дивизия, бригада) включительно с возможным указанием частичного участия. Кроме того, показываются отдельные танковые и самоходно-артиллерийские полки. Участие бронепоездов, сил флота и флотилий раскрывается до отдельного батальона, дивизиона. Также показаны партизанские соединения, бригады, полки, отряды и подпольные отряды и группы, которые участвовали в боях за город вместе с Красной Армией или своими боевыми действиями в тылу противника активно способствовали их освобождению.
 Операция — воинская операция, во время которой освобождён город.
 Присвоение наименований — все соединения, которым присвоены почётные наименования соответствующего города.
 Благодарность войскам — дата объявления войскам благодарности и дача праздничного салюта с указанием степени.

Условные обозначения:
 Выделены цветом города Германии
 Выделены цветом города Финляндии
 Выделены цветом города Чехословакии
 Выделены цветом города Японии
 Курсивом выделены населённые пункты, не являющиеся городами, но отмеченные в приказах Верховного Главнокомандующего и Народного комиссара обороны СССР об объявлении благодарности, присвоении почётного наименования или даче салюта.
 Салюты:
 Выделены цветом города салюта III степени (12 артиллерийских залпов из 124 орудий).
 Выделены цветом города салюта II степени (20 артиллерийских залпов из 224 орудий).
 Выделены цветом города салюта I степени (24 артиллерийских залпа из 324 орудий).

См. также 
 Города-герои
 Список городов воинской славы
 Список зарубежных городов, освобождённых Советской Армией во время Великой Отечественной войны

Примечания

Литература 
 

Вооружённые силы СССР во время Великой Отечественной войны

Списки:Великая Отечественная война
Города СССР в Великой Отечественной войне